MJM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mbuji-Mayi (Repubblica Democratica del Congo)